Quartus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Egnatius Quartus, römischer Ritter
 Publius Stertinius Quartus, römischer Suffektkonsul 112

Quartus steht für:

 Quartus, Software für Schaltkreise, siehe Altera #Produkte